Le motonautisme regroupe les activités de sport et loisir qui consistent à naviguer avec un engin propulsé par un moteur sur un plan d'eau (mer, rivière, bassin). Le motonautisme se distingue ainsi de la navigation à moteur pour des usages « de travail » (transport, pêche professionnelle, militaire...).

Pratiques 

 Motonautisme sport nautique
 Motonautisme aux Jeux olympiques
 Motonautisme de vitesse inshore
 Motonautisme de plaisance

Engins et embarcations 
 Bateau à moteur
 Bateau semi-rigide
 Yacht
 Motomarine
 Hors-bord

Voir aussi 
 Nautisme

Motonautisme